Buteni se poate referi la:

Localități din România:
Buteni, Arad, reședința comunei cu același nume
Buteni, Cluj

Localități din Republica Moldova:
 Buțeni, Hîncești, localitate-centru de comună în Raionul Hîncești, Republica Moldova

Vezi și 
 Buteanu
 Butești

Toponime românești